

Patronyme
Moravia est un patronyme qui désigne plusieurs personnalités récentes et personnages historiques :

Alberto Moravia (né le  à Rome et mort le  dans la même ville), écrivain et journaliste italien 
Allegra Moravia, mère de l'écrivain Italo Svevo (1861-1928)
Charles Moravia (1875-1938), poète, auteur dramatique, enseignant et diplomate haïtien 
Andreas de Moravia, évêque écossais du siècle 
Freskin de Moravia, dynastie d'un clan familial d'Écosse

Toponyme

Moravia, canton de la province de San José

Moravia, ville de l'Iowa
Moravia, ville de l'État de New York
 Moravia, un village du comté de Cayuga, dans l'État de New York.

Voir aussi
La Grande-Moravie (en latin Moravia Magna) était un royaume slave qui de 833 jusqu'au début du  s'étendit sur les territoires des actuelles République tchèque, Allemagne orientale, Slovaquie et Hongrie nord-occidentale

Homonymie de patronyme